Maria Teresa d'Asburgo-Teschen (1816-1867), figlia dell'arciduca Carlo d'Asburgo-Teschen e consorte del re Ferdinando II delle Due Sicilie.
Maria Teresa d'Asburgo-Teschen (1845-1927), figlia dell'arciduca Alberto d'Asburgo-Teschen e consorte del duca Filippo di Württemberg.